Эмка:
 ГАЗ-М1 «Молотовец-1» («Эмка») — довоенный советский автомобиль.
 М (Класс гоночных яхт) — советский класс гоночных яхт.
 M4A1 — американская штурмовая винтовка разработки 1960-х годов и последующих модификаций.
 эМ-Ка — российский национальный класс гоночных швертботов.

Примечания